Feliciano López e Andy Murray erano i campioni in carica, ma Murray ha deciso di non partecipare quest'anno e López ha deciso di giocare con Jannik Sinner.

In finale Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut hanno sconfitto Reilly Opelka / John Peers  con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)

  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (secondo turno)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (semifinale)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (secondo turno)

Wildcard 

  Liam Broady /  Ryan Peniston (secondo turno)
  Alastair Gray /  Harri Heliövaara (primo turno)

  Stuart Parker /  James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cinch Championships 2021